Pederstrup (parochie, Ballerup)
Pederstrup (parochie, Viborg)